Pieces of a Man – album di Gil Scott-Heron del 1971
 Pieces of a Man – album di AZ del 1998